Blizikuće este un sat din comuna Budva, Muntenegru. Conform datelor de la recensământul din 2003, localitatea nu are niciun locuitor (la recensământul din 1991 erau 17 locuitori).

Demografie

Referințe

Legături externe 
 Blizikuće pe Wikimapia
 Blizikuće Map — Satellite Images of Blizikuće (Maplandia)

Localități din comuna Budva